Хазар-кала (Хазарская крепость) — ряд топонимов на Северном Кавказе.

 Дагестан:
 Газар-Гала «Хазарская крепость» («Хазарское укрепление») — находилось на правом берегу Ивгий, на в. от Боони-Юрт.
 Хазар-кала (на реке Ярыксу), ныне Новокули.
 Кабардино-Балкария:
 Хазар-кала (Гацар-кала) у сел. Быллым.

См. также 
 Хазарские топонимы

Источники